DEROP steht für:
 Deutsche Vertriebsgesellschaft für Russische Oel-Produkte, russisch-deutsches Mineralölhandelsunternehmen sowie dessen Marke DEROP 

Derop, auch de Rop, ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Leonardus Derop (1837–1895), niederländischer Kinderbuchautor und Dichter, siehe Antoon Leonard de Rop

DeRop, auch de Rop, ist der Familienname folgender Personen:
 Albert DeRop (1912–1980), belgischer Missionar und Linguist, siehe Albert de Rop

Siehe auch:
 Rop

Abkürzung